Моссе́ () — фамилия и топоним:
 Моссе, Оливье (род. 1944) — швейцарский художник.
 Моссе, Рудольф  (1843—1920) — немецкий издатель, коллекционер, меценат.
  — коммуна в департаменте Восточные Пиренеи, регион Окситания, Франция.